«История бранных слов» () — комедийный мини-сериал 2021 года от Netflix.

Сюжет 
«История бранных слов» представляет собой комедийное шоу, в котором ведущий (Николас Кейдж) рассказывает о происхождении английской обсценной лексики. В Netflix сериал назвали «уроком по истории, о необходимости которого вы не подозревали».

В ролях 
 Николас Кейдж.

Производство и релиз 
9 декабря 2020 года появился трейлер шоу. Премьера состоялась 5 января 2021 года. Всего в «Истории бранных слов» шесть эпизодов.

Примечания 

Комедийные телесериалы